Чакир — багатозначний термін, який може бути назвою населеного пункту та ім'ям.

Населений пункт 
 Чакир 2-й — село Амгинського улусу, Республіки Саха Росії;

Ім'я 
 Чакир воєвода — легендарний болгарський гайдук.